Beighton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Beighton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire